Tineo  o Tinéu , conceyu del Principat d'Astúries
 Amàlia Tineo i Gil (Navarra, 1909 – Barcelona, 2007), intel·lectual i professora catalana
 Vincenzo Tineo (Palerm, 1791- 1856), botànic fill del també botànic Giuseppe Tineo (1757-1812)